Ezzelino (o Ecelino) da Romano può indicare uno di questi personaggi storici:

 Ezzelino I da Romano detto il Balbo (m. 1189), capostipite della famiglia degli Ezzelini 
 Ezzelino II da Romano detto il Monaco (m. 1235), figlio del precedente 
 Ezzelino III da Romano detto il Tiranno (1194-1259), figlio del precedente